BMD peut faire référence à :
  ;
 Boyevaya Mashina Desanta, un véhicule de combat d'infanterie soviétique ;
 La bibliothèque Marguerite-Durand, une bibliothèque sur l'histoire des femmes, du féminisme et du genre située à Paris ;
 dollar des Bermudes, selon la liste des codes des monnaies.
 la réforme BMD pour Réforme Bachelier-Master-Doctorat.
 Blackmagic Design, une société audiovisuelle australienne connue notamment pour son éditeur DaVinci Resolve